Шаніна Роза Єгорівна (1924—1945) — радянський снайпер Другої світової війни.
 Шанін Олександр Михайлович (1898—1937) — радянський діяч органів безпеки.
 Шанін Петро Миколайович (1880—невідомо) — український та російський військовик, полковник Армії УНР.
 Шанін Юрій Вадимович (1930—2005) — радянський та український філолог та письменник.